Verhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Verhoff (1889–1972), deutscher Politiker der CDU
 Marcel Verhoff (* 1970), deutscher Rechtsmediziner

Siehe auch:
 Verhoef
 Verhoeff